Lautkari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lautkari (ö i Egentliga Finland), Åbo, 
 Lautkari (ö i Satakunta), Raumo, 

Robotskapade Finlandförgreningar